Het ATP-toernooi van Split (officieel de Croatian Indoors) van 1998 werd gespeeld van 2 tot en met 8 februari 1998 in het Kroatische Split. Er werd in de Dvorana Gripe gespeeld op tapijtbanen.

Enkelspel

Geplaatste spelers

Toernooischema

Finale

Bovenste helft

Onderste helft

Dubbelspel

Geplaatste spelers

Toernooischema

Externe links 
 Enkel schema
 Dubbel schema

Split
ATP-toernooi van Split